A370 steht für:
 A370 (England), Straße in England
 A370 (Russland), russische Fernstraße im Föderationskreis Ferner Osten